Termin PAO ima više značenja.
 Feoforbid a oksigenaza, enzim
 Polialfaolefin, tip linearnog alfa olefina